Motoshi Iwasaki (jap. 岩崎基志, Iwasaki Motoshi) – japoński skoczek narciarski.

W Pucharze Świata w skokach narciarskich zadebiutował 12 stycznia 1980. W sezonie 1979/1980 na dużej skoczni Ōkurayama w Sapporo zajął 15. miejsce, uzyskując notę 207 punktów.

Najlepszy łączny wynik w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1979/1980, kiedy zajął 99. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Japońscy skoczkowie narciarscy